Södra Ängby - wijk in het stadsdeel Bromma in Stockholm
 Ängbyplan (metrostation) - station in bovenstaande wijk in Stockholm